Tetiúixi - Тетюши  - és una ciutat de la República del Tatarstan, a Rússia. Tetiúixi fou fundada al segle XVI com la zastava de Tetiúixskaia. Rebé l'estatus de ciutat el 1781, i es desenvolupà fins al  com un centre comercial.

Ciutats del Tatarstan